Invoice Ninja és un paquet de programari lliure de codi obert. És tracta d'una aplicació de factura que permet crear factures i enviar-les per correu electrònic, fer un seguiment de pagaments i despeses i realitzar tasques i projectes facturables en temps per als clients. Invoice Ninja está orientat a la petita i mitjana empresa, fundacions o professionals independents. Es vam llançar a principis del 2014.

Com que és de codi obert (desenvolupat amb Laravel & Flutter), permet als usuaris l’opció d’allotjar la plataforma de facturació als seus propis servidors. També disposa d’un servei d’hospedatge a Invoice Ninja amb diferents opcions de pagament (inclosa la versió gratuïta). Així mateix es troba disponible per a Google Play i l'App Store. Es distribueix sota una llicència adaptada de BSD original(LLICÈNCIA DE GARANTIA D’ATRIBUCIÓ) .

Invoice Ninja inclou les funcions més importants d'un sistema per crear i gestionar factures online. Aquestes funcions l'hi venen donades per un conjunt de mòduls que es poden activar i desactivar molt fàcilment a mida de les necessitats de la gestió. És multi-usuari (versió enterprise, de pagament) amb permisos d'accés per funcionalitats.

El projecte Invoice Ninja fa ús de dues plataformes per allotjar el seu codi depenent del tipus de versió:
 Versions estables → SourceForge
 Versió en desenvolupament → GitHub

Arquitectura 
Invoice Ninja és una aplicació web basada en el servidor HTTP Apache, escrita en PHP Laravel framework i que fa servir MySQL com a sistema de gestió de bases de dades. Aquestes característiques fan que es pugui instal·lar en la majoria de serveis d'allotjament web. Hi ha paquets auto-instal·lables que permeten fer la instal·lació en diversos sistemes operatius:

Ofereix una gran quantitat de funcions, com ara disseny de factures de marca personalitzada, facturació periòdica i facturació automàtica de clients, creació de pressupostos en temps real i propostes personalitzades, informes de despeses i molt més. Invoice Ninja també és capaç de gestionar pagaments en línia des de més de 40 passarel·les de pagament, inclosos Stripe, PayPal i WePay. També accepta pagaments mitjançant targetes de crèdit, ACH, Bitcoin i molt més. Paga en línia, organitza els fluxos de treball del projecte amb Kanban Boards.

Vegeu també 
 LAMP
 Control de gestió
 Factura
 Flutter

Enllaços externs 
 
 Traducció al català del Invoice Ninja

Control de gestió
Aplicacions web
Programari lliure en català
Programari lliure escrit en PHP